

Топоніми

Дора — місто, штат Алабама
 Дора — селище, штат Нью-Мексико

Дора — колишне село поблизу Яремче Надвірнянського району, Івано-Франківської області
 Дора — флексура, геологічна пам'ятка (Івано-Франківська область)
 Дора — пасажирський залізничний пасажирський зупинний пункт Івано-Франківської дирекції  Львівської залізниці

Дора — гора в Гімалаях

 Дора — німецька супергармата Другої світової війни, інша її назва — Важкий Густав

Персоналії

Ім'я 
 Дора, справжнє ім'я — Дар'я Шиханова ( 1999) — російська поп-рок-виконавиця
 Дора Пеячевич (1885—1923) — хорватська композиторка.